Вейк-ан-Зее, также Тата-Стил-турнир (, с 2011), Корус-турнир (, 2000 — 2011), Хооговенс-турнир (, 1946 — 2000) — один из старейших и сильнейших шахматных турниров. Проводится ежегодно с 1937 года (с перерывом в 1945 году). До 1967 года игрался в городе Бевервейк (Нидерланды), с 1968 года переехал в соседний город Вейк-ан-Зе.

C 1946 года официально назывался «Хооговенс-турнир» (), по названию компании-спонсора — нидерландского металлургического концерна «Хооговенс». После слияния концерна в 1999 году с британской компанией «Бритиш Стил» новая объединённая компания Corus Group продолжила поддерживать турнир, который с 2000 года стал называться «Корус-турниром» (). В результате ребрендинга компании в сентябре 2010 года она стала называться Tata Steel Europe, поэтому в 2011 году турнир переименовали в Tata Steel Chess Tournament. Тем не менее турнир чаще всего называют по имени города, где он проводится.

Международный статус турнир получил в 1946. В нём побеждали такие гроссмейстеры, как Макс Эйве (1940, 1942, 1952, 1958), Савелий Тартаковер (1949), Гидеон Штальберг (1956). Однако расцвет турнира начался после 1960, когда в нём начали принимать участие шахматисты из СССР (и сразу же, в 1960-м, первое место разделил с Бентом Ларсеном Тигран Петросян).

Победители турнира

Хооговенс-турнир (Бевервейк)

Хооговенс-турнир (Вейк-ан-Зее)

Корус-турнир (Вейк-ан-Зее)

Тата-Стил-турнир (Вейк-ан-Зее)

Ссылки 
 Официальная страница турнира 
 Текущие турнирные таблицы